Gysae ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Gysae (1877–1947), deutscher Schriftsteller und Publizist
 Robert Gysae (1911–1989), deutscher Marineangehöriger
 Wilhelm Gysae (1797–1863), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung